Ordentliche Gerichtsbarkeit steht für:
 allgemein die für Straf- und Zivilsachen zuständigen Gerichte, siehe Gerichtsbarkeit

Nationales:
 Ordentliche Gerichtsbarkeit (Deutschland)
 Ordentliche Gerichtsbarkeit in Frankreich
 Ordentliche Gerichtsbarkeit (Irland) 
 Judikative im italienischen Staatsaufbau
 Gerichtsorganisation in Liechtenstein
 Ordentliche Gerichtsbarkeit (Litauen)
 Ordentliche Gerichtsbarkeit (Luxemburg)
 Ordentliche Gerichtsbarkeit (Niederlande)
 Ordentliche Gerichtsbarkeit in Österreich
 Ordentliche Gerichtsbarkeit in der Türkei
 Römische Rota, Ordentliche Gerichtsbarkeit am Heiligen Stuhl